Ivan Turk je osebno ime več znanih Slovencev:

 Ivan (Ivo) Turk (1930 - 2020), ekonomist
 Ivan (Janez) Turk (1946 - ), arheolog
 Ivan Turk, eden pionirjev novomeškega kolesarstva
 Glej tudi: 
 Ivo Turk
 Janez Turk